Le Grand Prix moto d'Espagne 2020 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la première pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Espagne s'est déroulée du 17 au  sur le Circuit de Jerez-Ángel Nieto à Jerez de la Frontera. Il devait initialement se tenir le 3 mai mais a été déplacé en raison de la pandémie de Covid-19.

Fabio Quartararo remporte sa première victoire dans la catégorie reine. Il s'agit de la première pour un pilote français en MotoGP, de la première victoire française en catégorie reine depuis Régis Laconi lors du Grand Prix moto de la Communauté valencienne 1999, du premier succès pour l'équipe satellite Yamaha, ainsi que du premier pilote satellite non Honda à remporter un Grand Prix MotoGP.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

MotoE 

Tous les pilotes courent sur Energica.

Notes

Liens externes

2020
Sport en Espagne en 2020
Sport en juillet 2020
Esp